Воротнево — название населённых пунктов:

Россия 
 Воротнево — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Воротнево — деревня в Рамешковском районе Тверской области.